Ники́тское — деревня в Калязинском районе Тверской области, входит в состав Алфёровского сельского поселения.

География 
Деревня находится на правом берегу Волги в 5 км на запад от райцентра города Калязина.

История 
В книге «Описи древ. грам. ... Колязина монастыря» под № 46 значилась «Променная князя Юрия Ивановича с Колязиным монастырем деревнями: Исаково и Федюшено на монаст. деревни Смертино и Никитское, 1520 г.».

В 1785 году в селе была построена каменная Казанская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Степановской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Дымовского сельсовета Калязинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Дымовского сельского округа, с 2005 года — в составе Алфёровского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
 Часовня, заменяющая церковь, снесенную в XVIII веке. На месте церкви стоит деревянный крест, упоминается что в 1775 году её снесли;
 Памятник А.С.Пушкину, заезжавшему изредка в село. «1-е воскресение июня Пушкинский праздник в с. Никитском» — пишут в Калязине. За памятником — развилка дорог на Кашин и Калязин;
 Никитское кладбище, не признанное сейчас официальным, но уже ставят ограждения и ворота, значит скоро кладбище станет официальным. Кладбище появилось ещё при царях.

Примечания 

Населённые пункты Калязинского района